gradina (tip naselja), tip prapovijesnog naselja iz brončanog doba, gradili su je i Iliri
 gradina (utvrda), srednjovjekovni utvrđeni grad (kaštel, burg)

Zemljopis 
Gradina je i naziv za mnoga naselja i brda

Hrvatska:
 Gradina (Virovitičko-podravska županija), naselje i općina u Virovitičko-podravskoj županiji
 Gradina (Vrsar), u blizini Vrsara. 
 Gradina (Solin), arheološki nalaz u Solinu, stara hrvatska tvrđava
 Gradina (Žminj), arheološki nalaz kod Žminja
 Gradina (Bilogora), jedan od vrhova Bilogore
 Gradina (Vrgorac), tvrđava u Vrgorcu
 Prozor (tvrđava u Vrlici), tvrđava nad Vrlikom
 Gradina (Kosore), arheološko nalazište kod sela Kosore, kod Vrlike
 Gradina (poluotok), arheološko nalazište kod Jelse

BiH:
 Gradina (Glasinac), dio Glasinca
 Gradina (Cazin, BiH), naselje u općini Cazin
 Gradina (Derventa, BiH), naselje u općini Derventa
 Gradina (Fojnica, BiH), naselje u općini Fojnica
 Gradina (Gacko, BiH), naselje u općini Gacko
 Gradina (Kalinovik, BiH), naselje u općini Kalinovik
 Gradina (Prijedor, BiH), naselje u općini Prijedor
 Gradina (Travnik, BiH), naselje u općini Travnik
 Gradina (Velika Kladuša, BiH), naselje u općini Velika Kladuša
 Gradina (Vlasenica, BiH), naselje u općini Vlasenica
 Gradina (Zenica, BiH), naselje u općini Zenica
 Gradina (brdo u Tuzli), brdo u Tuzli
 Vidoška gradina, arheološki nalaz kod Vidoša u općini Livno

Crna Gora:
 Gradina (Cetinje, Crna Gora), naselje u općini Cetinje
 Gradina (Danilovgrad, Crna Gora), naselje u općini Danilovgrad
 Gradina (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja
 Gradina (Žabljak, Crna Gora), naselje u općini Žabljak

Sport:

 KK Gradina, košarkaški klub

Vidi i:
 grad (razdvojba)